Интерсекс — человек, рождённый с половыми признаками (хромосомы, половые железы, репродуктивные органы, гениталии и гормональные уровни), которые по определению Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, не соответствуют типичному определению мужского или женского тела.

По данным Азиатско-тихоокеанского форума национальных учреждений по вопросам прав человека, лишь несколько стран юридически признают интерсекс-людей. Азиатско-тихоокеанский форум национальных учреждений по вопросам прав человека заявляет, что юридическое признание в первую очередь касается «интерсекс-людей, которым выдано свидетельство о рождении с мужским или женским полом, которое могут пользоваться теми же юридическими правами, что и другие мужчины и женщины». В некоторых странах, получение любого свидетельства о рождении для интерсекс-младенца может быть проблематично. В 2014 году в Кении суд установил право интерсекс-ребёнка «Baby A» на свидетельство о рождении.

Как и все люди, интерсекс-дети могут воспитываться в соответствии с социальными нормами мужского или женского пола, но затем идентифицировать себя с другим полом, при этом большинство интерсекс-людей причисляют себя к тому полу, в котором социализировались.

В некоторых странах есть практика признания существования «третьего пола», однако это противоречивая практика, с которой не все согласны, когда третий пол выбирается для человека принудительно. Такие случаи зарегистрированы в Германии. Социологические исследования в Австралии, где существует гендерный маркер «Х», показало, что 19 % людей, родившихся с интерсекс-вариациями, выбрали вариант «Х» или «другой», 52 % — женщины, 23 % мужчин и 6 % не уверены.

Признание прав интерсекс-людей 
По данным Азиатско-тихоокеанского форума национальных учреждений по вопросам прав человека, лишь несколько стран юридически признают интерсекс-людей. Азиатско-тихоокеанский форум национальных учреждений по вопросам прав человека заявляет, что юридическое признание в первую очередь касается «интерсекс-людей, которым выдано свидетельство о рождении с мужским или женским полом, которое могут пользоваться теми же юридическими правами, что и другие мужчины и женщины»

Гендерная идентичность 
Как и все люди, интерсекс-дети могут воспитываться в соответствии с социальными нормами мужского или женского пола, но затем идентифицировать себя с другим полом, при этом большинство интерсекс-людей причисляют себя к тому полу, в котором воспитывались. Собранная в 2012 году статистика показывает, что у 8,5—20 % интерсекс-людей может так или иначе проявляться гендерная дисфория в результате неправильно приписанного пола при рождении.

В некоторых странах есть практика признания существования «третьего пола», однако это противоречивая практика, с которой не все согласны, когда третий пол выбирается для человека принудительно. Такие случаи зарегистрированы в Германии. Социологические исследования в Австралии, где существует гендерный маркер «Х», показало, что 19 % людей, родившихся с интерсекс-вариациями, выбрали вариант «Х или «другой», 52 % — женщины, 23 % мужчин и 6 % не уверены.

В Германии, на Мальте в настоящее время закон позволяет отложить определение пола новорожденного до окончательного выяснения его личности.

Исследования также показали, что гендерная идентичность интерсекс-людей не зависит от их сексуальной ориентации.

Интерсекс-активист Дэн Христиан Гаттас утверждает, что «не интерсекс-люди, которые хотят использовать термин „интерсекс“ для описания своей гендерной идентичности, должны понимать, что, к сожалению, тем самым они фактически делают нарушения прав интерсекс-людей менее заметными».

Доступ к документам удостоверяющих личность 
В настоящее время, в ряде стран, в зависимости от законов страны, доступность документов удостоверяющих личность может быть ограничена для интерсекс-людей, включая свидетельства о рождении.

В 2014 году кенийский суд обязал правительство выдать свидетельство о рождении пятилетнему интерсекс-ребенку, что необходимо для того, чтобы ребёнок мог посещать школу и получить документ, удостоверяющий личность. Множество интерсекс-людей в Уганде являются апатридами из-за исторических трудностей при получении документов, удостоверяющих личность.

В 2017 году в заявлении, представленном Комитету Организации Объединённых Наций против пыток, были выявлены два случая, когда аргентинским детям отказали в свидетельствах о рождении без согласия их родителей на необратимые медицинские вмешательства.

Доступность равных прав с женщинами и мужчинами 
Доступ к тем же правам, что и у мужчин и женщин, предполагает устранение стигмы и дискриминации по признаку половых характеристик, а также прав на физическую неприкосновенность и свободу от пыток и жестокого обращения.

Азиатско-тихоокеанский форум также выделяет проблемы доступа к спорту и проблемы определения пола в спорте. Тестирование на половую принадлежность началось на Чемпионате Европы по легкой атлетике 1966 года из-за подозрений в том, что некоторые из лучших спортсменок из Советского Союза и Восточной Европы были на самом деле мужчинами. На Олимпийских Играх тестирование было введено в 1968 году. Первоначально проверка пола проходила в форме физических осмотров. Затем ввели хромосомное тестирование, а затем тестирование на тестостерон. Отчеты показали, как интерсекс-спортсменки были исключены и подверглись унижению, а также были нарушены их права человека в результате такой верификации пола. К подобным случаям относятся калечащие операции на женских половых органах и стерилизация.

Смена гендерного маркера в документах 
Доступность свидетельства о рождении с правильным гендерным маркером может быть проблематичной для интерсекс-людей, при выборе пола которых при рождении допустили ошибку.

Некоторые страны, такие как Аргентина, Мальта, Дания, Норвегия, Колумбия, Эквадор и Ирландия, допускают смену гендерного маркера в документах с помощью простых административных процедур. Ряд стран, например, Вьетнам, Таиланд и многие европейские страны, допускают смену гендерного маркера только после операций. Другие страны не разрешают интерсекс-людям вообще менять гендерный маркер или, например как Соединённое Королевство, только если человек заявит, что он являются трансгендером и получит диагноз «транссексуализм».

Признание прав интерсекс-людей по континентам

Азия

Америка 

 Африка 

 Европа 

 Океания

Примечания 

Права человека
Права меньшинств
Интерсекс-тематика в законодательстве